Chronologie des chemins de fer 2029 dans les chemins de fer - 2030 - 2031 dans les chemins de fer

Évènements prévus 
 Mise en service des derniers MF 19 sur la Ligne 3 du Métro de Paris et réforme des derniers MF 67.
 Mise en service des derniers MF 19 sur la Ligne 7 du Métro de Paris et réforme des derniers MF 77.
 Mise en service des derniers MF 19 sur la Ligne 8 du Métro de Paris et réforme des derniers MF 77.
 Mise en service des derniers MF 19 sur la Ligne 12 du Métro de Paris et réforme des derniers MF 67.

Notes et références 

Chronologie des chemins de fer
2030